Pasjkovo (district Potsjepski) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Pasjkovo (district Zjirjatinski) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Pasjkovo (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Pasjkovo (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Pasjkovo (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Pasjkovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Pasjkovo (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Pasjkovo (Penza) - dorp in de Russische oblast Penza